Aeropuerto de Córdoba puede referirse a: 
El Aeropuerto de Córdoba, Argentina.
El Aeropuerto de Córdoba, España.
El Aeropuerto de Córdoba, México.